Лос Колгадос има више значења:

 Лос Колгадос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Колгадос, Амплијасион ел Кастиљо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Колгадос (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику